Garry James Blaine (né le  à Saint-Boniface, dans la province du Manitoba au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1950-1951 || Canadians de Winnipeg || LHJM ||33 ||13 ||14 ||27 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1951-1952 || Canadiens de Saint-Boniface || LHJM ||35 ||14 ||18 ||32 ||45 ||5 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
|1952-1953 || Canadiens de Saint-Boniface || LHJM ||17 ||16 ||15 ||31 ||50 ||8 ||6 ||6 ||12 ||10
|-
|1952-1953 || Canadiens de Saint-Boniface || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||17 ||17 ||10 ||27 ||21 
|- 
|1953-1954 || Royals de Montréal || LHQ ||54 ||11 ||20 ||31 ||24 ||11 ||2 ||6 ||8 ||6
|-  
|1954-1955 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1954-1955 || Royals de Montréal || LHQ ||53 ||18 ||31 ||49 ||56 ||14 ||5 ||11 ||16 ||2
|- 
|1955-1956 || Warriors de Winnipeg || WHL ||40 ||9 ||12 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1955-1956 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||22 ||6 ||6 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ ||12 ||2 ||6 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Bisons de Buffalo || LAH ||43 ||13 ||14 ||27 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || As de Québec || LHQ ||62 ||23 ||38 ||61 ||28 ||13 ||3 ||5 ||8 ||12
|- 
|1958-1959 || Canucks de Vancouver || WHL ||67 ||16 ||19 ||35 ||60 ||8 ||1 ||2 ||3 ||
|-
|1959-1960 || Thunderbirds de Sault Ste. Marie || EPHL ||70 ||20 ||37 ||57 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 

|1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1933
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)
Décès en décembre 1998
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 65 ans
Personnalité liée à Saint-Boniface